Liebmann – niemiecki film z 2016

Osoby o tym nazwisku:
 Jeffrey M. Liebmann – amerykański okulista i chirurg
 Otto Liebmann – niemiecki filozof